Arr kan syfta på:
 Arr, Mauretanien – en kommun i departementet Sélibabi i Mauretanien
 Arrangemang – en omarbetning av ett musikstycke